Мескалеро — индейское племя в США.
 Mescalero — альбом американской блюз-рок группы ZZ Top.
 Мескалеро (Нью-Мексико) — статистически обособленное поселение в округе Отеро, штат Нью-Мексико, США.